een wiskundig begrip, zie Negatief getal
de negatieve lading van een deeltje of object
een begrip in de fotografie, zie Negatief (fotografie)

Zie ook 
 Gramkleuring, gramnegatieve en grampositieve bacteriën 
 Foutpositief en foutnegatief
 Negatief-positiefprocedé in de fotografie